Коста Илић може да буде:

 Коста Илић Мумџија (1832-1911), индустријалац
 Коста Илић - Турчин (1884-1952), мајор